Skilly steht für:
Reginald Skilly Williams (1890–1959), englischer Fußballspieler
Geografisches:
Skilly Hills, South Australia, Australien
Skilly Peak, Graham Land, Antarktika